Heine (Hagen im Bremischen), dorp in Duitsland
Personen met achternaam Heine:
 Heinrich Heine, Duits schrijver (1797-1856)
 Emil Heine, Duits katholiek theoloog (1806-1873)
 Ferdinand Heine, Duits jurist en ornitholoog (1809-1894)
 Heinrich Eduard Heine, Duits wiskundige (1821-1881)
 Thomas Theodor Heine, Duits kunstschilder (1867-1948)
 Jan Heine, Nederlands priester (1914-2000)
 François Heine, Belgisch politicus (1928-2008) 
 Cariba Heine, Australisch actrice (1988)